Флаг Перево́зского района — официальный символ Перевозского муниципального района Нижегородской области Российской Федерации. Учреждён 24 марта 2005 года.

Описание 
«Флаг Перевозского района представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры герба района: семь чередующихся белых и голубых волнистых полос (четыре белых и три голубых), каждая в 1/15 ширины полотнища, идущих наклонно от свободного края к древку и симметрично относительно центра полотнища. Граница трёх верхних и четырёх нижних полос делит край полотнища у древка в соотношении 2:1. Поверх полос жёлтое изображение плота, от которого отходят два жёлтых каната».

Обоснование символики 
Флаг района создан с учётом герба, который разработан на основе исторического герба города Перевоза, Высочайше утверждённого  года. Композиция является гласной, поскольку фигуры указывают на название района — плот на реке означает перевоз на другой берег.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ благородства, чистоты, великодушия.

Голубой цвет — символ чести, славы, верности, искренности и добродетели.

Зелёный цвет — символ природы, надежды, роста, здоровья.

Примечания